Malu, o Malù, può riferirsi a:

Artiste 
Malú – nome d'arte della cantante spagnola María Lucía Sánchez Benítez;
 Malù – nome dell'attrice e pornostar Ramba.

Cinema 
Malù può riferirsi alla prima parola del titolo di tre film della omonima attrice:
 Malù Gatta alla pari  (Au Pair Cat);
 Malù Un grande amore (A Big Love);
 Malù Innamorata.

Geografia 
 Malu è un comune rumeno del distretto di Giurgiu;
Malu cu Flori è un comune rumeno del distretto di Dâmbovița;
Malu Mare è un comune rumeno del distretto di Dolj.

Altro 
 Malù – Mauro Raiola & Luca Filipponi – vignettisti de Il Vernacoliere
 Malu – Tatuaggio femminile samoano